

Єланиш — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан
 Єланиш — село, Салаватський район, Башкортостан